A competição de luta livre até 69 kg feminino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 17 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
A japonesa Sara Dosho sagrou-se campeã olímpica derrotando na final Natalia Vorobieva, da Rússia. As disputas pelo bronze foram conquistadas pela cazaque Elmira Syzdykova e por Jenny Fransson, da Suécia.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Classificação final

Livre 69 kg feminino